Pinnipedimorpha es un clado madre de carnívoros arctoideos que se define para incluir el último ancestro común de Phoca y Enaliarctos , y todos sus descendientes de ese taxón ancestral. Los científicos todavía debaten sobre qué linaje de carnívoros arctoides son los parientes más cercanos a los pinnípedosimorfos, ya que están más estrechamente relacionados con los osos o con los musteloideos.

A continuación se muestra una filogenia general de los taxones cubiertos en el artículo seguido de un árbol compuesto en Berta et al. (2018)  y un conjunto de datos de evidencia total (combinada molecular-morfológica) en Paterson et al. (2020):

Véase también
Pinnipedia

Referencias

Enlaces externos 

Pinnipedia